Брејди има више значења:
 Брејди (Вашингтон)
 Брејди (Монтана)
 Брејди (Тексас)
 Брејди (Небраска)